1. division i ishockey 1982-83 var den 23. sæson i 1. division i ishockey, og det var samtidig turneringen om det 26. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union og havde deltagelse af otte hold, der spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold. Derefter gik de fire bedste hold videre til slutspillet med semifinaler, bronzekamp og finale i bedst af tre kampe, mens de fire øvrige hold spillede om at undgå den ene nedrykningsplads.

Mesterskabet blev vundet af Rødovre SIK, som dermed vandt DM-titlen for anden gang. Første gang var i sæsonen 1977-78. Rødovre SIK havde vundet grundspillet foran oprykkerne fra Herlev IK og AaB. Finalen blev et tæt opgør mellem Rødovre SIK og AaB, hvor sjællænderne tabte den første kamp med 6-7 på hjemmebane, hvorefter de udlignede ved at vinde 3-2 i Aalborg efter forlænget spilletid. Og så afgjorde de mesterskabet hjemme i Rødovre Skøjtehal med en sejr på 5-3.

Bronzemedaljerne blev vundet af sæsonens store overraskelse, nyoprykkerne fra Herlev IK, som i bronzekampen besejrede Rungsted IK med 2-1 i kampe, og som dermed vandt DM-medaljer for første gang. Det fremadstormende Herlev-hold blev anført af canadierne Frank Barth og Dana Barbin, der sluttede øverst på topscorerlisten med henholdsvis 92 og 80 point.

De tidligere 10-dobbelte danske mestre fra KSF sluttede for anden sæson i træk på sidstepladsen i grundspillet, og for anden sæson i træk lykkedes det for københavnerne at undgå nedrykning i nedrykningsslutspillet. I stedet var det Frederikshavn IK, der trak sorteper, og som dermed efter tre sæsoner i 1. division måtte en tur ned i 2. division.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De otte hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Medaljeslutspil 

Slutspillet om medaljerne havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i grundspillet: Rødovre SIK, oprykkerne fra Herlev IK, AaB og Rungsted IK. De fire hold blev parret i to semifinaler, således at vinderen af grundspillet, Rødovre SIK i den ene spillede mod grundspillets nr. 4, Rungsted IK, mens nr. 2 og 3, Herlev IK og AaB mødtes i den anden. Begge semifinaler blev spillet bedst af tre kampe, og vinderne af de to semfinaler gik videre til finalen om guld- og sølvmedaljer, mens taberne spillede videre om bronzemedaljerne. Finalen og bronzekampen blev ligeledes spillet bedst af tre kampe.

I finalen vandt Rødovre SIK over AaB med 2-1 i kampe. Sjællænderne indledte ellers finaleserien med at tabe den første kamp på hjemmebane med 6-7 men tog altså revanche i de efterfølgende to kampe, og mesterskabet blev sikret med sejren på 5-3 i den afgørende kamp i Rødovre.

Bronzemedaljerne blev vundet af Herlev IK, som besejrede Rungsted IK med 2-1 i kampe i en serie, der havde samme foløb som finalen, idet Herlev IK efter nederlag i første kamp på hjemmebane efterfølgende vandt de to sidste opgør.

Semifinaler 

Semifinalerne blev afgjort bedst af tre kampe, og de to vindere, Rødovre SIK og AaB gik videre til finalen om Danmarksmesterskabet, mens de to tabere gik videre til bronzekampen.

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabende semifinalister og blev spillet bedst af tre kampe.

Finale 

Mesterskabsfinalen havde deltagelse af de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af tre kampe.

Nedrykningsslutspil 

Nedrykningsslutspillet havde deltagelse af holdene, der endte på femte- til ottendepladsen i grundspillet. De fire hold spillede om at undgå én nedrykningsplads til 2. division. De fire hold blev parret i to semifinaler, som hver blev afgjort i bedst af tre kampe. Taberne af de to semifinaleserier mødtes derefter i en afgørende serie på bedst af tre kampe, hvor taberen rykkede ned.

Resultatet blev, at Frederikshavn IK, som sluttede på syvendepladsen i grundspillet, trak det korteste strå i nedrykningsspillet og derfor måtte forlade 1. division efter tre sæsoner i den bedste række. I første runde tabte vendelboerne med 0-2 i kampe til HIK, og i den afgørende nedrykningskamp måtte holdet se sig besejret med 2-0 i kampe mod Vojens IK.

I kampen om femtepladsen vandt KSF med 2-1 i kampe over HIK.

Semifinaler 

Semifinalerne blev spillet bedst af tre kampe.

Kamp om 5.-pladsen 

Kampen om femte- og sjettepladsen blev spillet bedst af tre kampe.

Nedrykningsfinale 

Nedrykningsfinalen om at undgå nedrykning til 2. division blev spillet bedst af tre kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1982-1983  
 EliteProspects - 1982-1983 Denmark PLAYER STATS  
 Politiken, 14. februar - 4. marts 1983
 Faceoff - RETRO: Herlev solgte hjemmebanen, og B’erne blev beskyldt for doping (6. september 2016)

Noter 

1982-83
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1982
Ishockey i 1983